Ferula rablensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Xaver von Wulfen och Nikolaus Joseph von Jacquin. Ferula rablensis ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
rablensis